Jméno a příjmení Jan Dočekal má více nositelů:

 Jan Dočekal (* 1943) – český výtvarník, historik umění a kulturní publicista
 Jan Dočekal (kněz) (1907–1988) – český římskokatolický kněz
 Jan Dočekal (strojní inženýr) (* 1979) – český strojní inženýr